Molza steht für:
 Molza (Łukta), Dorf der Gmina Łukta, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945 Moldsen, Kreis Osterode in Ostpreußen

Molza ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Maria Molza (1489–1544), italienischer Schriftsteller
 Tarquinia Molza (1542–1617), italienische Musikerin und Dichterin